Swan je v angličtině labuť, může se jednat i o:

 Swan (jméno) – křestní jméno
 Swan (příjmení) – příjmení
 Swan (řeka) – řeka v Západní Austrálii

v kultuře
 The Swan – československá hudební skupina
 Černá labuť, anglicky Black Swan – americký hraný film z roku 2010
 Swan Song Records – britské hudební vydavatelství
 Swan Songs – hudební album skupiny Hollywood Undead
 Swan Song – epizoda televizní seriálu Glee
 Bella Swan – hlavní postava z díla Stmívání

letectví
 Supermarine Swan – britský létající člun z počátku 20. let 20. století

vojenství
 Třída Black Swan – třída britských šalup

podobné
 SWANU – zkratka Národní unie Jihozápadní Afriky